О́льга Петро́ва:
 Петрова, Ольга Андреевна (род. 1956) — российский композитор.
 Петрова, Ольга Григорьевна (1921—1974) — Герой Социалистического Труда, электросварщица. 
 Петрова, Ольга Евгеньевна (род. 1986) — российская футболистка.
 Петрова, Ольга Ивановна (1920—1999) — актриса, народная артистка РСФСР.
 Петрова, Ольга Ниловна (1913—1998) — украинская писательница, более известная под псевдонимом Ольга Мак.

 Ольга Петрова (1884—1977) — псевдоним американской актрисы Мюриель Хардинг.